Produto interno bruto (PIB) é o valor de mercado de todos os bens e serviços finais de uma nação em um determinado ano. Os países são classificados por estimativas de PIB nominal de instituições financeiras e estatísticas, que são calculadas com base nas taxas de câmbio oficiais do mercado ou do governo. O PIB nominal não leva em consideração as diferenças do custo de vida em diferentes países, e os resultados podem variar muito de um ano para outro com base nas flutuações das taxas de câmbio da moeda do país. Essas flutuações podem alterar a classificação de um país de um ano para o outro, embora muitas vezes façam pouca ou nenhuma diferença no padrão de vida de sua população.

Lista do PIB nominal para países europeus em bilhões de dólares 
Esta é uma lista classificável de todos os países europeus pelo seu produto interno bruto em dólares a taxas de câmbio de mercado ou oficiais do governo (PIB nominal), de acordo com o Fundo Monetário Internacional . O mapa económico e político da Europa também inclui: Turquia, Geórgia, Arménia, Azerbaijão e Kosovo .

Veja também 

 Lista de estados soberanos e territórios dependentes na Europa por PIB (PPP)
 Lista de estados e territórios dos EUA por PIB
 Lista das áreas metropolitanas da União Europeia por PIB
 Lista dos países europeus por receitas orçamentais
 Lista dos países europeus por receitas orçamentais per capita
 Economia da Europa
 Economia mundial
 União Europeia
 Estatísticas de países da OSCE

Fontes 

 Fundo Monetário Internacional, World Economic Outlook Database, edição de abril de 2016
 Fundo Monetário Internacional, World Economic Outlook Database, edição de outubro de 2016

Referências 

Listas da União Europeia
Listas de países por produto interno bruto